Jankovich ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Jankovich (* 1955), ungarischer Badmintonspieler
 Béla Jankovich (Politiker) (1865–1939), ungarischer Politiker
 Otto Jankovich (* 1967), österreichischer Autor, Komponist, Regisseur, Schauspieler und Gamedesigner
 Stefan von Jankovich (1920–2002), ungarisch-schweizerischer Architekt

Siehe auch:
 Jankovich-Höhle im Gerecse-Gebirge, Ungarn
 Janković
 Jankowitsch